Onomàstica:

 Quint Marci Rex (tribú), tribú de la plebs el 196 aC

 Quint Marci Rex (pretor), pretor el 144 aC 

 Quint Marci Rex (cònsol 118 aC), cònsol el 118 aC 

 Quint Marci Rex (cònsol 68 aC), cònsol el 68 aC